Wen-čcheng je čínský výraz, který může označovat:

 Wen-čcheng-ti (440–465) – císař státu Severní Wej;
 Princezna Wen-čcheng (asi 623–680) – tchangská princezna provdaná do Tibetu;
 Wen-čcheng (okres) – okres v provincii Če-ťiang;